Goleta (plaats), plaats (census-designated place) in de Amerikaanse staat Californië
Goleta (geslacht), geslacht in de familie van de springspinnen